Сатаназес (; также остров Дьяволов, остров Бесов, остров Руки Сатаны или остров Святого Афанасия) — остров-призрак в Атлантическом океане, нанесённый на многие карты XV века.

Картографическое описание 
На портуланах XV в. остров Сатаназес расположен в Северной Атлантике, к западу от Азорских островов и Португалии и чуть севернее легендарного острова Антилия.

Остров впервые появился на портулане 1424 года венецианского картографа Джованни Пиццигано. Он нарисован как большой синий прямоугольный остров, изрезанный бухтами, с пятью или шестью населёнными пунктами, с надписью ista ixolla dixemo satanazes (этот остров называется [остров] дьяволов).

В своей карте Пиццигано поместил Сатаназес примерно в шестидесяти лигах к северу от большого острова Антилия. Он также снабдил остров маленьким зонтообразным островом-спутником Сайя (Saya, позже называемый картографами Танмар или Данмар (Tanmar, Danmar)). Эти три острова, а также Имана (Ymana) (позже называемый Ройлло, островок к западу от Антилии), будут вместе появляться на многих картах XV в. с теми же относительными размерами, положением и формой, что дал им Пиццигано, под названием «Антильская группа» или (используя обозначение Бьянко) insulae de novo rep(er)te («острова вновь зарегистрированных»).

В атласе 1463 года Грациозо Бенинказы поселения на Сатаназесе названы: Araialis, Cansillia, Duchal, Jmada, Nam и Saluaga.

Сатаназес появляется на:
 венецианской карте 1424 г. Джованни Пиццигано как ista ixolla dixemo satanazes
 генуэзской карте 1435 г. Баттисты Беккарио как Satanagio
 венецианской карте 1436 г. Андреы Бьянко как Ya de la man satanaxio
 анконских картах 1463, 1470 и 1482 гг. Грациозо Бенинказыкак Saluaga/Salvaga (u и v эквивалентны)
 анонимной веймарской карте 1460-х гг. (приписывается графу ди Оттомано Фредуччи из Анкона) как Salvagio.
 мальоркских картах 1480 и 1489 гг. Педро Розелли как Salvatga
 венецианских картах 1480 и 1489 гг. Альбино де Канепы как Salvagia
 карте 1487 г. анонимного картографа из Мальорки как Salvaja
 глобусе Лаона 1493 г. как Salirosa
Примечательно, что Сатаназес НЕ приведен на картах Бартоломео Парето (1455 г.), Кристофоро Солиго (ок. 1475 г.), сына Грациозо Бенинказы Андреа (1476), и Нюрнбергском глобусе Мартина Бехайма (1492 г.), хотя на них всех имеется Антилия, и на некоторых Сайя/Танмар.

Сатаназес исчезает практически со всех карт после плаваний Колумба в 1490-х гг. Возможно, его отнесли (уменьшив в размерах) к острову Демонов между Ньюфаундлендом и Гренландией, например, на карте 1508 г. Иоганна Рюйша.

Этимология и легенда 
Согласно исследователю Арманду Кортесану, Satanazes Пиццигано в португальском означает «сатаны» или «дьяволы, бесы», то же самое означает Satanagio Беккарио в лигурийском диалекте и Satanaxio Бьянко в Венецианском. Остров исчезает с карт после 1436 г. и появляется снова только в 1462 г., когда Бенинказа переключается на Salvaga, что означает «дикарь» — возможно, в результате неправильного прочтения, но более вероятно, что умышленно, чтобы избежать ненормативного слова «дьявол». Salirosa с глобуса Лаона — очевидное неправильное прочтение слова Salvaga.

Историки предполагают, что «бесы» Сатаназеса могут относиться к скрелингам (коренным народам Гренландии и Винланда), о которых говорится в скандинавских сагах, в частности, в «Саге о гренландцах» и «Саге об Эрике Рыжем», которые стали просачиваться на юг примерно в это время. Пицциганно мог построить Сатаназес, чтобы показать их приблизительное географическое положение.

Возможная связь между Сатаназесом и скрелингами впервые была предложена Норденшельдом (1889 г.), его внимание привлекла надпись на некоторых островах между Ньюфаундлендом и Гренландией на карте 1508 г. Иоганна Рюйша, который отмечает, что находящиеся там «бесы» нападают на моряков (см. Остров демонов). Эта связь не требует прямого знания скандинавских саг, например, Фритьоф Нансен обратил внимание на то, что норвежские встречи с североамериканскими «демонами» были переняты ирландскими имрамами. Учитывая склонность рассказов атлантических мореходов — скандинавов, ирландцев, арабов и иберов — быстро распространяться и взаимодополнять друг друга, новости об Острове Бесов в северной Атлантике, возможно, дошли до итальянских картографов по нескольким каналам.

Георг Хассель предположил, что по своим размерам и форме большие острова Сатаназес и Антилия могут представлять собой побережья Северной и Южной Америки соответственно, тем самым делая возможным свидетельство о доколумбовых трансокеанских контактах. Бэбкок (Babcock) предполагает, что острова могут соответствовать Карибам, (Сатаназес здесь соответствует Флориде, Антилия Кубе, Ройлло Ямайке, и Танмар — Багамским островам)

Длинная надпись на карте Бьянко 1436 г. Ya de la man santanaxio позволила Виченцо Формалеони в 1783 г. прочитать его, как остров «руки Сатаны», альтернативное название Сатаназеса, до сих пор встречающееся в некоторых источниках. Формалеони предположил, что это может быть связано с одной индийской легендой о гигантской руке, которая каждый день поднимается из моря и уносит жителей в океан. Эта легенда рассказывается в «Perigrinaggio di tre giovani» (Три принца из Серендипа), впервые опубликованной в Венеции в 1557 г. Микеле Трамеццино (якобы в переводе с персидского, сделанном неким Христофором Армянским, Christoforo Armeno). Эта история, возможно, ходила среди мореходов Атлантики, и прослеживается в ирландских имрамах и арабских сказках, о гигантской руке в Море Тьмы, которая хватает моряков, а иногда и целые лодки, и тащит их на дно моря. Гаффарель (Gaffarel) предполагает, что это может относиться к айсбергам в северной Атлантике.

Маркиз д’Авезак в 1845 г. выдвинул ещё одну теорию, согласно которой satanaxio читается как S. Atanaxio, то есть Св. Афанасий. Д’Авезак также приводит правдоподобное предположение, что de la man satanaxio у Бьянко на самом деле относится к двум островам, Сатаназесу и Delaman, вероятно, соседний Danmar или Tanmar с других карт, возможно, отсылка к легендарному острову Mam (Бэбкок предложил альтернативное прочтение Delaman/Danmar/Tanmar как I la Mar, или «Морской Остров».)

Открытие в XX в. карты Пиццигано 1424-го г. с четко обозначенным Satanazes позволило современным историкам отказаться от старых теорий руки Сатаны и Св. Афанасия и принять прочтение Остров Дьяволов.

Несмотря на все эти предположения, полного согласия нет до сих пор. В отличие от своего южного собрата Антилии (который, по-видимому, довольно прочно соединен с Пиренейской легендой о Семи Городах), Сатаназес характеризуется как легендарный остров пока что без связанной с ним легенды.

Ссылки

Источники 
 Christoforo Armeno (1557) Perigrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, переведенный на итальянский и опубликованный Микеле Трамеццино, Венеция. (Русский перевод: Три принца из Серендипа)
 Babcock, W.H. (1922) Legendary islands of the Atlantic: a study in medieval geography New York: American Geographical Society. online
 Buache, Jean-Nicholas (1806) "Recherches sur l'île Antillia et sur l'époque de la découverte de l’AmériqueMémoires de l’Institut des Sciences, Lettres et Arts, Vol. 6, Paris: Baudoin, p.1-29
 Cortesão, Armando (1953) «The North Atlantic Nautical Chart of 1424» Imago Mundi, Vol. 10. JSTOR
 Cortesão, Armando (1954) The Nautical Chart of 1424 and the Early Discovery and Cartographical Representation of America. Coimbra and Minneapolis. (Portuguese trans. «A Carta Nautica de 1424», published in 1975, Esparsos, Coimbra. vol. 3)
 Cortesão, Armando (1970) «Pizzigano’s Chart of 1424», Revista da Universidade de Coimbra, Vol. 24 (offprint),
 D’Avezac, M.A.P. Marquis (1845) Les îles fantastiques de l’océan occidental au moyen âge: fragment inédit d’une histoire des îles de l’Afrique. Paris: Fain & Thunot. online
 Formaleoni, Vicenzio (1783) Saggio sulla Nautica antica de' Veneziani, con una illustrazione d’alcune carte idrografiche antiché della Biblioteca di S. Marco, che dimonstrano l’isole Antille prima della scoperta di Cristoforo Colombo. Venice. online
 Gaffarel, Paul (1882) «L'île des Sept Cités et l'île Antilia», Congresso Internacional de Americanistas, Actas de la Cuara Reunión, Madrid, Madrid: Fortanet, vol. 1, p.198
 Georg Hassel (1822) «America — Einleitung» in Caspari, et al. editors, Vollständiges Handbuch der neuesten Erdbeschreibung, Weimar: Geographischen Instituts. vol. 1 — p.6
 Higginson, Thomas Wentworth (1899) Tales of the Enchanted Islands of the Atlantic. New York: Macmillan.online
 Alexander von Humboldt (1837) Examen critique de l’histoire de la géographie du nouveau continent et des progrès de l’astronomie nautique aux quinzième et seizième siècles, Paris: Gide, vol. II.
 Morison, S.E. (1971) The European Discovery of America: The northern voyages, A.D. 500—1600. Oxford University Press.
 Fridtjof Nansen (1911) In Northern Mists; Arctic exploration in early times. New York: F.A. Stokes. vol. 1, vol. 2
 Nordenskiöld, Adolf Erik (1889) Facsimile Atlas to the Early History of Cartography: with reproductions of the most important maps printed in the XV and XVI centuries, Stockholm: Norstedt.
 Nordenskiöld, Adolf Erik (1897) Periplus: An Essay on the Early History of Charts and Sailing Directions, tr. Frances A. Bather, Stockholm: Norstedt.

Острова-призраки
Мифические острова
Контакты с Америкой до Колумба